Velo ist:

 die Schweizer Bezeichnung für Fahrrad
 Fahrradmessen in Berlin, Frankfurt am Main und Hamburg siehe VELO Berlin (Messe), VELO Frankfurt (Messe) und VELO Hamburg (Messe)
 der Name einer Stadt in Griechenland, siehe Velo (Griechenland)
 Benz Velo ist der Name des ersten serienmäßig hergestellten Automobils von Carl Benz
 Velo d'Astico, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Vicenza in Venetien
 Velo Veronese, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Verona in Venetien

Velo ist der Familienname folgender Personen
 Maks Velo (1935–2020), albanischer Maler, Architekt und Schriftsteller
 Marco Velo (* 1974), italienischer Radprofi

sowie der Name der Schutzhütte
 Rifugio Velo in den Dolomiten

VELO steht für:
 Verdedig en Loop Op, siehe SV VELO Wateringen, niederländischer Sportverein

Siehe auch:
 Velos
 VELO

Abkürzung